Rustaq (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
 Rustaq (Oman), een plaats in Oman